Phoenix is het Latijnse en Engelse woord voor het fabeldier Feniks (Grieks: Φοίνιξ).

Daarnaast kan Phoenix, Phenix of Phoinix verwijzen naar:

Biologie
 Phoenix (geslacht), geslacht uit de palmenfamilie

Geografie
 Phoenix (Arizona), een stad in de Verenigde Staten en de hoofdstad van de staat Arizona
 Phoenix (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Phoenix (Oregon), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon
 Phenix (Virginia), een plaats in de Verenigde Staten
 Phoenixeilanden, een eilandengroep in de Grote Oceaan
 Phoenix (KwaZoeloe-Natal), een zogenaamde hoofdplaats (main place) in Zuid-Afrika
 Phoenix (Mpumalanga), een zogenaamde hoofdplaats (main place) in Zuid-Afrika

Organisaties
 Phoenix (loge), een vrijmetselaarsloge in Oostende, behorend tot het Grootoosten van België
 Phoenix (volleybalvereniging), uit de Nederlandse stad Zaltbommel
 Phoenix Brouwerij Amersfoort, een brouwerij in Amersfoort
 De Phoenix (kistenfabriek), een voormalige fabriek van vaten, kisten en kratten in Halfweg/Haarlemmerliede
 Delftsch Studenten Corps, de sociëteit van het Delftsch Studenten Corps
 SV Phoenix, Zeist, cricket- en hockeyvereniging opgericht in 1884 en sinds 1978 alleen nog een hockeyvereniging
 Phoenix Avia, een Armeense luchtvaartmaatschappij
 Phoenix Aviation, Kirgizische luchtvaartmaatschappij
 Le Phoenix, een oude Gentse staalfabrikant

Literatuur
 Phoenix Klassieke Pocketreeks, een reeks boeken van uitgeverij W. de Haan
 The Phoenix (gedicht), een Oudengels gedicht

Molens
 De Phenix (Marrum), een poldermolen bij het Friese Marrum
 De Phenix (Nes), een korenmolen in Nes op Ameland

Muziek
 Phoenix (Asia), een album van de Engelse band
 Phoenix (band), een Franse rockband
 Phoenix (Dan Fogelberg), een album van de Amerikaanse singer-songwriter
 Phoenix (Earth & Fire), een album
 Phoenix (Kubusschnitt), een album
 Phoenix (Zebrahead), een album

Mythologie
 Phoenix of Feniks, de vogel in de gedaante van een reiger die uit z'n eigen as herrijst
 Phoinix, zoon van Agenor en Telephassa

Transport
 een merknaam van Lenoble, een voormalige fabrikant van fietsen en motorfietsen
 Phoenix (Australië), een historisch merk van motorfietsen
 Phoenix (Groot-Brittannië), een historisch merk van scooters
 Phoenix (Londen), een historisch merk van motorfietsen
 Phoenix (Nederlands bedrijf), een historisch merk van bromfietsen
 Phoenix (Wenholthausen), een historisch merk van motorfietsen
 Phoenix (ruimteschip), het eerste Warpschip uit Startrek
 Phoenix (ruimtesonde), een ruimtesonde die in 2008 op de planeet Mars landde
 SS Phoenix (doorverwijspagina), twee schepen met deze naam

Overige betekenissen
 Phoenix (Australische televisieserie), liep van 1992 t/m 1993
 Phoenix (Both), een kunstwerk van Raymond Both in Amsterdam
 Phoenix (Dannenburg), een beeldhouwwerk van Henk Dannenburg
 Phoenix (film), een Amerikaanse tv-film uit 1998
 Phoenix (hop), een hopvariëteit
 Phoenix (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Phoenix (televisiezender), een Duitse publieke televisiezender
 AIM-54 Phoenix, een Amerikaanse radargeleide lucht-luchtraket ontwikkeld voor de Grumman F-14 Tomcat
 Phoenix Television, een Hongkongse televisiemaatschappij
 De Phoenix (beeldhouwwerk), een beeldhouwwerk van Ossip Zadkine
 Phoenix (plantage), een voormalige koffieplantage in Nickerie, Suriname
 De Verreezene Phoenix, een voormalig Joods theater in Paramaribo, Suriname 

Personen
 Joaquin Phoenix, een Amerikaanse acteur
 River Phoenix, een Amerikaanse filmacteur
 Beth Phoenix, een Amerikaans professioneel worstelaarster
 Dave Farrell, Dave 'Phoenix' Farrell, bassist van Linkin Park

Zie ook 
 Fenix (doorverwijspagina)